Брук Эли́забет Бёрнс (; род. 16 марта 1978, Даллас, Техас, США) — американская актриса.

Биография 
Брук Элизабет Бёрнс родилась 16 марта 1978 года в Далласе (штат Техас, США). У Брук есть две сестры. В детстве она занималась танцами и модельным бизнесом.

Брук снимается в кино с 1996 года и в настоящее время она сыграла в 34-х фильмах и телесериалах. Наиболее известна ролью Джесси Оуэнс из телесериала «Спасатели Малибу», в котором она снималась в 1998—2001 года.

В 1999—2002 годы Брук была замужем за актёром Джулианом МакМэхоном. У бывших супругов есть дочь — Мэдисон Элизабет МакМэхон (род. 10.06.2000). С 22 июня 2013 года Бёрнс замужем во второй раз за режиссёром Гэвином О’Коннором. У супругов есть дочь — Деклан Уэллес О’Коннор (род. 22.01.2017).

Фильмография

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США